Atef Mezni (1986-), footballeur tunisien ;
 Jalila Mezni, femme d'affaires et entrepreneure tunisienne ;
 Nada Mezni Hafaiedh (1984-), réalisatrice tunisienne ;
 Noureddine Mezni (1950-), journaliste tunisien.